Ad astra puede referirse a:

General 
 Ad astra, frase latina que significa "a las estrellas" o "hasta las estrellas". Se emplea en ciertos contextos astronáuticos y aeronauticos.

 Ad Astra, publicación oficial de la National Space Society (NSS).

 Ad Astra, periódico de la Roosevelt Academy de Países Bajos.
 Ad Astra, convención anual de ciencia ficción realizada en Toronto, Canadá.
 Ad Astra, símbolo de los salesianos.

Organizaciones 
 Ad Astra Rocket Company, empresa costarricense fundada por el exastronauta costarricense de la NASA Franklin Chang-Diaz.
 Ad Astra Aero, aerolínea de origen Suizo precursora de Swissair.
 Ad Astra Games, empresa productora de juegos de tablero, miniaturas y juegos de rol.

Literatura, cine y arte 
 Ad Astra, un cuento de William Faulkner.
 Ad Astra, un cuento de Harry Harrison.
 Ad Astra, una pintura de Akseli Gallen-Kallela.
 Ad Astra, una escultura a la entrada del Museo Nacional del Aire y el Espacio de Estados Unidos.
 Ad Astra, un cuento de Haroldo Conti.
 Ad Astra, película de ciencia ficción de 2019 dirigida por James Gray.

Música 
 "Ad Astra", canción de la banda Arcturus, perteneciente al álbum La Masquerade Infernale.
 Ad Astra, un álbum de estudio y canción de la banda Spiritual Beggars.
 Ad Astra, canción de la banda alemana Haggard.

Véase también 

 Per aspera ad astra o Ad astra per aspera